Джабидзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джабидзе, Давид Васильевич (1916—1982) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Джабидзе, Сосо (род. 1987) — грузинский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Европы.